Cuzieu é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Cuzieu apresentava uma população de 371 habitantes, distribuídos por 181 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain